André Patry ist der Name folgender Personen:

* André Patry (Mediziner) (1876–1971), Schweizer Ophthalmologe
 André Patry (Astronom) (1902–1960), französischer Astronom